La dénomination de Boucher des Balkans peut désigner différentes personnalités de la péninsule balkanique :

 Andrija Artuković (1899 - 1988), homme politique croate, condamné en 1986 pour Crime contre l'humanité ;
 Radovan Karadžić, en serbe cyrillique : Радован Караџић (1945 - ), homme politique de l'ex-Yougoslavie, condamné en 2016 pour Crime contre l'humanité ;
 Ratko Mladić, en serbe cyrillique : Ратко Младић (1942 - ), commandant en chef de l'armée de la République serbe de Bosnie, condamné en 2017 pour Crime contre l'humanité ;